Ричард Кейт Джонсон (30 июля 1927 — 5 июня 2015) — английский актёр, писатель и продюсер, в 1960-х снялся в нескольких британских кино и телефильмах, также совершил значимые выступления на сцене.

Биография 
Джонсон родился в г. Апминстер, графство Эссекс, он сын Кейта Холкомба Джонсона и Франсис Луизы Олив (урождённой Твид).
Джонсон поступил в Фелстед-скул и вместо того чтобы участвовать в семейном малярном бизнесе решил стать актёром. Он учился в королевской академии драматических искусств и в связи с недостатком людей во время войны сравнительно быстро сделал свой первый выход на сцену театра г. Манчестер в спектакле «Гамлет» 1944 года в составе труппы Джона Гилгуда.

С 1945 по 1948 годы Джонсон служил в королевском британском флоте.

Первый раз Джонсон появился на экране в постановке Tusitala для. BBC Sunday-Night Theatre. Впервые Джонсон снялся в кино, сыграв роли не отмеченные в титрах в фильмах «Капитан Горацио Хорнблоуэр» и Calling Bulldog Drummond (1951).

С 1952 по 1957 годы Джонсон играл в Шекспировском мемориальном театре. Позднее он вспоминал «Я был в этой труппе в самое электрическое время.»

Джонсон сыграл роль мистера Уикхама в телепостановке «Гордость и предубеждение» (с Питером Кашингом в роли Дарси) и роль д Артатньяна в телепостановке в «Трёх мушкетёров» (1952). Джонсон сыграл в Lady in the Fog (1952), «The Mayor of Torontal» for Wednesday Theatre (1952), The Heir of Skipton (1953), Saadia (1953) for MGM, A Party for Christmas (1954), The Queen Came By (1954), «The Rescue» for ITV Television Playhouse, «The Orderly» для Theatre Royal, и Plaintiff in a Pretty Hat (1955).

В 1955 году он сыграл в The Lark Жана Ануи вместе с Дороти Тутин.

В 1965 году Джонсон сыграл роль Лаэрта в постановке трагедии «Гамлет» Пола Скофильда. Режиссёром спектакля выступил Питер Брук, который также режиссировал Heaven and Earth (1957) в котором участвовал Джонсон.

В 1958 году Джонсон и Тутин сыграли в спектакле «Ромео и Джульетта» в г. Страфорд.
Джонсон снялся в сериях Assignment Foreign Legion, The Buccaneers, Armchair Theatre, и Four Just Men, и сыграл главную роль в Epilogue to Capricorn (1960).

В 1958 году Джонсон вместе с Пегги Ашкрофт появился в первой постановке («Кимбеллин») Питера Холла в театре Он получил прекрасные отзывы: «Самый лучший романтический актёр своего поколения».

Джонсон снялся в главной роли в постановке Тони Ричардсона «Перикл, принц Тира» в 1958 году. В этом же году он сыграл в «Двенадцатой ночи» в роли сэра Эндрю Экичека у Питера Холла.

В 1959 году Холл принял руководство труппой, она была переименована в королевскую шекспировскую труппу и пригласил Джонсона в первую группу актёров (Associate Artist of the RSC), Джонсон находился в этой группе до самой смерти.

В ходе своей карьеры Джонсон продолжил преподавание молодым актёрам и студентам. Он совершал туры по американским университетам и преподавал в летних школах королевской академии драматических искусств (RADA). В 2000 году Джонсон был назначен в совет RADA. В 1970 годах он был членом совета британской академии кино- и теле- искусств (BAFTA). Джонсон написал сценарий к британскому кинотриллеру 1975 года «Хеннесси».

В 1981 году Джонсон основал британскую продюсерскую компанию United British Artists (UBA) и до 1990 года занимал пост исполнительного директора этой компании, пока не ушёл в отставку в связи с желанием завершить карьеру артиста. В ходе своего пребывания в UBA он выступил продюсером фильмов Turtle Diary (в главных ролях Glenda Jackson и Ben Kingsley, сценарий Harold Pinter), и The Lonely Passion of Judith Hearne. В Лондоне он стал продюсером Pinter’s Old Times, ремейка Serjeant Musgrave’s Dance (Old Vic), и документальной драмы Biko, о смерти Steven Biko для сцены и телевидения.

Джонсон регулярно писал статьи для лондонской массовой газеты The Mail on Sunday. Он вёл блог и учебный сайт The Shakespeare Masterclass.

От первой жены Шейлы Свит Джонсон имел двух детей: Джервиса Джонсона (р. 1959) ставшего разработчиком настольных игр и актрису Сорел Джонсон. Второй раз Джонсон женился на американской актрисе Ким Новак, с которой снялся в фильме The Amorous Adventures of Moll Flanders (1965); детей у них не было. Третьей женой его стала Мари-Луиза Норлунд, у них была дочь Дженнифер Джонсон. У Джонсона был четвёртый ребёнок Николас Джонсон от Франсуазы Паскаль. В 2004 году Джонсон сыграл скромную свадьбу с Линн Гарни в Кингс-роуд, Челси.

Джонсон создал It’s a Green Green World всемирный список экологическичистых отелей.

Джонсон скончался 5 июня 2015 года в возрасте 87 лет после непродолжительной болезни в Royal Marsden Hospital в Челси (Лондон).

Избранная фильмография

Фильмы

Television

Примечания

Ссылки 
 

Актёры Великобритании
Продюсеры Великобритании
Актёры телевидения Великобритании